Folgende Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen Encounter bzw. HMS Encounter.

 Die erste Encounter war ein 1616 im Dienst stehendes Entdeckungsschiff
 Die zweite Encounter war eine Brigg mit 16 Kanonen. Das Schiff lief 1805 vom Stapel und wurde 1812 zerstört
 Die dritte Encounter war eine hölzerne Schraubenkorvette. Das Schiff lief 1846 vom Stapel und wurde 1866 abgebrochen.
 Die vierte Encounter war eine hölzerne Schraubenkorvette. Das Schiff lief 1873 vom Stapel und wurde 1888 verkauft.
 Die fünfte Encounter war ein geschützter Kreuzer der Challenger-Klasse. Das Schiff lief 1902 vom Stapel. Sie wurde 1919 der Royal Australian Navy überstellt und in HMAS Penguin umbenannt. Sie diente bis zu ihrer Versenkung als Depotschiff.
 Die sechste Encounter war ein Zerstörer. Er lief 1934 vom Stapel und versenkte sich 1942 selbst.

Literatur 
 

Encounter